Skupina 1 může znamenat:

 1. skupina prvků – alkalické kovy
 Skupina 1 (mobilizace 1938)
 Skupina 1 (motorsport) (A1) – historická skupina automobilů v kategorizaci FIA, v roce 1982 nahrazena skupinou N